Malinka kan syfta på:

 Malinka (hoppbacke) – en backhoppningsbacke vid staden Wisła, Schlesiens vojvodskap, Polen
 Malinka (steklar) – ett släkte steklar